Arale Norimaki, personatge principal del manga i anime Dr. Slump.
 Arare (menjar), galeta d'arròs japonesa.
 Arare, destructor de l'Armada Imperial Japonesa.